Lány kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lány, Mellersta Böhmen, 
 Lány, Pardubice, 
 Hrad (berg i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar